У овом чланку се налазе резултати ЦСКА Москве у европским такмичењима.

Збирни резултати

Резултати

Спољашње везе 

 

Европа
ЦСКА Москва